Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2012—2013 — 99-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вшосте здобула Фола.

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Женесс (Еш) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубка Люксембургу 2012—2013

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня 2013

|}

Бомбардири

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2012—2013
Люксембург
Люксембург
2012 у люксембурзькому спорті
2013 у люксембурзькому спорті